Glonn ist ein Ortsname:
 Glonn, Markt im Landkreis Ebersberg, Bayern 
 Glonn (Markt Indersdorf), Ortsteil von Markt Indersdorf im Landkreis Dachau, Bayern

Glonn (von keltisch Glana ‚die Klare‘; ‚Gewässer‘) ist ein Gewässername:
 Glonn (Amper), linker Zufluss der Amper in Allershausen, Landkreis Freising, Bayern
 Glonn (Mangfall), linker Zufluss der Mangfall in Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern

Glonn ist ein Familienname:
 A. P. Glonn (* 1974) deutsche Schriftstellerin